Eldorado – historyczny basen kąpielowy w Ostrawie w Czechach, w obwodzie miejskim Michałkowice, przy ulicy Rychwałdzkiej (ul. Rychvaldská), nad Potokiem Michałkowickim, tuż przy granicy z miastem Rychwałd. Od 1993 roku nie funkcjonuje, mimo że zachowała się podstawowa infrastruktura kąpieliska.

W 1939 roku, przez siedem miesięcy, znajdował się na terytorium Polski.

Historia 
Basen kąpielowy Eldorado wybudowano w latach 30. XX wieku w stylu lido według projektu Františka Borovca. Położony był na północno-wschodnich obrzeżach Michałkowic, wówczas odrębnej gminy na prawach miasteczka, na obszarach zielonych (działka nr 186).

W związku z aneksją Zaolzia przez Polskę w październiku 1938, Polska zagarnęła obszar powiatu czeskocieszyńskiego oraz częściowo frysztackiego. Ponadto 31 stycznia 1939 roku do Polski włączono nowe tereny należące do 1938 roku do Czechosłowacji. Obejmowały one m.in. skrawek gminy Michałkowice odpowiadający posesji basenu kąpielowego Eldorado. Jak podaje Antoni Wrzosek:

Ponieważ główne wejście do basenu znajdowało się od strony zachodniej, poprzez most nad Potokiem Michałkowickim, przeprowadzenie granicy polsko-czechosłowackiej na Potoku Michałkowickim odcięło basen kąpielowy Eldorado, restaurację wycieczkową i sąsiednie kilka domów od głównej drogi dojazdowej, która pozostała w Czechosłowacji. W związku z napadem Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 obszar ten włączono do III Rzeszy, do niemieckiego powiatu Teschen w rejencji katowickiej. W 1941 roku Niemcy przyłączyli Michałkowice do Ostrawy, lecz ponieważ zachowali zachodnią linię powiatu Teschen według polskiej linii okupacyjnej ze stycznia 1939, basen Eldorado pozostał jedynym obszarem Michałkowic nie włączonym podczas wojny do Ostrawy. Doszło do tego po wojnie, po powrocie do Czechosłowacji i po przywróceniu przedwojennych granic gmin katastralnych.

Stan obecny 
W związku z rozpadem Czechosłowacji w 1993 roku obiekt kąpieliska zaczął podupadać. Właścicielka Jarmila Svrčinová planowała nadal prowadzić działalność gospodarczą, inwestując około 100 000 koron w basen. Przerosło to jednak jej możliwości finansowe i basen został wynajęty. Nowy najemca szybko się wycofał, kiedy zorientował się, że prowadzenie obiektu jest nieopłacalne w nowej rzeczywistości rynkowej. Od 1993 roku obiekt jest w złym stanie technicznym, obrasta go trawa. Koszty odrestaurowania historycznego obiektu są znaczne, a władze Michałkowic nie mają środków na wykupienie obiektu, przez co Eldorado z roku na rok niszczeje.

Przystanek autobusowy przy dawnym głównym wejściu do basenu nadal nosi nazwę Eldorado. Przy obiekcie funkcjonuje pensjonat U Rašků.

Infrastruktura 
 basen typu lido o wymiarach 50 × 25 m
 budynek dawnej restauracji wycieczkowej
 przebieralnie
 toalety/prysznice
 budka z lodami
 stróżówka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia basenu kąpielowego Eldorado #1
 Zdjęcia basenu kąpielowego Eldorado #2
 Filmik (stan z 2018)

Obiekty sportowe w Ostrawie
Baseny pływackie